

Сьрем — місто в Сьремському повіті Великопольського воєводства
 Сьрем — гміна в Сьремському повіті Великопольського воєводства
 Сьрем — село в гміні Ґавожице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Сьрем — село в гміні Каменець-Зомбковицький Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства